ładan – rodzaj żywicy
 Ładan (miasto) (ukr. Ладан) – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie czernihowskim